Itambé – comune dello Stato di Bahia
Itambé – comune dello Stato del Paraná
Itambé – comune dello Stato del Pernambuco